Spiro pode se referir a:
Spiro Agnew
Jon Spiro
Spiro (Oklahoma)

Desambiguação